Androya puede referirse a:

 Androya, género de plantas de la familia Scrophulariaceae. 
 Androya, género de escarabajos de la familia Chrysomelidae. 
 Androya, embutido cárnico derivado del cerdo.